Ел Тулар има више значења:

 Ел Тулар (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тулар (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Тулар (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тулар (Сан Агустин Мескититлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Тулар, Ла Магејера (Виља Корона), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тулар (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тулар (Сусупуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тулар (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Тулар (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Тулар (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Тулар (Нанакамилпа де Маријано Ариста), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Тулар (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тулар (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тулар, Личо Гарсија (Пахапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тулар (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тулар (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тулар (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тулар, Сан Хосе дел Тулар (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику